Plopi este un substantiv comun, care se poate referi la,

Localități în România 

 Plopi - localitate în județul Brăila
 Plopi - localitate în județul Buzău
 Plopi - localitate în județul Cluj
 Plopi - localitate în județul Hunedoara
 Plopi - localitate în județul Mehedinți
 Plopi - localitate în județul Teleorman
 Plopi - localitate în județul Vaslui

Localități în Republica Moldova 

 Plopi - localitate centru de comună din raionul Cantemir
 Plopi - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Cartier timișorean 

 Plopi - cartier în Timișoara

Alte articole 

 Plop (dezambiguizare)
 Plopu (dezambiguizare)
 Plopi (dezambiguizare)
 Plopiș (dezambiguizare)
 Plopeanu (dezambiguizare)
 Plopeni (dezambiguizare)
 Plopșoru (dezambiguizare)
 Plopeasa

Dezambiguizare
Nume proprii
Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova